

Géographie 

 Malia, localité du Cameroun, située dans la Région de l'Extrême-Nord
 Malia, palais minoen et ville de Crète
 , un volcan en Grèce

Patronyme 

 Alejo Malia (né en 1987), designer, graphiste et photographe espagnol
 Martin Malia (1924-2004), historien américain, spécialiste de l'URSS
 Francisco Jesús Pérez Malia (né en 1981), joueur de football espagnol

Nom d'artiste 
 Malia (née en 1978), chanteuse de jazz malawite

Prénom 
 Malia Cohen (1977-), femme politique américaine
 Malia Metella (née en 1982), nageuse française
 Malia Hosaka (née en 1969), lutteuse professionnelle américaine

Autres 

 Malia, un genre d'oiseau endémique à Sulawesi, Indonésie. Sa seule espèce est Malia grata
 Prénom féminin, forme hawaïenne de Marie
 MaLIA, acronyme de Malta Library and Information Association

Mallia 
 Franco Mallia (né en 1961), astronome italien
 Manuel Mallia, homme politique maltais